Pulau Borang är en ö i Indonesien.   Den ligger i provinsen Sumatera Selatan, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Jakarta. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Pulau Borang är mycket platt. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 8,0 kilometer i nord-sydlig riktning, och 3,7 kilometer i öst-västlig riktning.  Omgivningarna runt Pulau Borang är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Öar i Sumatera Selatan
Öar i Indonesien större än 10 kvadratkilometer